Der Begriff Valtorta steht für: 

 die Kabarett-Gruppe Gruppo di Valtorta
 den Ort Valtorta (Lombardei) in der Provinz Bergamo, Lombardei in Italien

Valtorta ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Valtorta (1883–1951), italienischer Geistlicher
 Maria Valtorta (1897–1961), italienische Schriftstellerin